Angerlehner ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Josef Angerlehner (* 1943), österreichischer Industrieller und Kunstsammler
 Margit Angerlehner (* 1972), österreichische Politikerin und Unternehmerin